São Miguel do Araguaia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 São Miguel do Araguaia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás